Personen
 Mashallah ibn Athari, joods-Perzisch astroloog en astronoom
 Masjalla Achmedov, Azerbeidzjaans voetballer

overig
 Mashallah (Arabisch), een Arabische term